Кокошка — фамилия.

Известные носители 
 Кокошка, Оскар — австрийский художник и писатель.
 Кокошка, Адам — польский футболист.
 Кокошка, Марцин — польский футболист.